Slovenija:
 Gabrje (Dobrova-Polhov Gradec, Slovenija), naselje u sastavu općine Dobrova-Polhov Gradec
 Gabrje (Tolmin, Slovenija), naselje u sastavu općine Tolmin
 Gabrje (Novo Mesto, Slovenija), naselje u sastavu općine Novo Mesto
 Gabrje pod Limbarsko Goro, naselje u sastavu općine Moravče
 Gabrje pod Špilkom, naselje u sastavu općine Lukovica
 Gabrje pri Dobovi, naselje u sastavu općine Brežice
 Gabrje pri Ilovi Gori, naselje u sastavu općine Grosuplje
 Gabrje pri Jančah, naselje u sastavu općine Ljubljana
 Gabrje pri Soteski, naselje u sastavu općine Dolenjske Toplice
 Gabrje pri Stični, naselje u sastavu općine Ivančna Gorica